De Zaterdag Hoofdklasse A is de hoogste voetbalcompetitie in Nederland uitgeoefend door amateurs. Het seizoen 2008/09 met alleen maar clubs uit Zuid-Holland ging van start op 6 september 2008. VV Heerjansdam, SVV Scheveningen en SV ARC zijn de nieuwkomers. Zij promoveerden alle drie naar de Hoofdklasse. SHO en TOGR zijn gedegradeerd. Zwaluwen'30/Henver is overgeplaatst naar de Zaterdag Hoofdklasse B.

Teams 

Tijdens het seizoen 2008/09 spelen de volgende 14 teams in de Zaterdag Hoofdklasse A:

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Kampioenschap Rijnsburgse Boys
Rijnsburgse Boys eindigde voor het vijfde jaar achtereen bij de top 2 in de Zaterdag Hoofdklasse A en werd voor de derde keer in vier kampioen. Op 18 april 2009 werd thuis met 2-0 van Quick Boys gewonnen. De nog enige overgebleven 'concurrent' voor de titel vv Capelle verloor voor de derde wedstrijd achter elkaar en kon zo Rijnsburgse Boys niet meer inhalen.

Beslissingswedstrijd
Excelsior Maassluis en ARC eindigden gedeeld twaalfde met 24 uit 26 wedstrijden (het doelsaldo deed er niet toe). Daarom speelde zij op 16 mei 2009 een beslissingswedstrijd. De winnaar daarvan nam het in de nacompetitie op tegen de winnaar van de nacompetitie in het district Noord. De verliezer speelde het volgende jaar in de Eerste klasse.

Wedstrijdtabel
Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom vermeld.

Topscorers

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A